Ser puede referirse a:

Filosofía 
 Un ser o ente.
 Esencia o naturaleza de algo.
 Valor o estimación de algo.

Biología 
Con el mismo sentido de ente:
 Un ser vivo.
 Un ser inerte, solo definido así en contraposición con los seres vivos.
 Un ser humano.

Otras acepciones:
 Ser., abreviatura de autor del botánico Nicolas Charles Seringe.
 La abreviatura del aminoácido serina.

Lingüística 
 Un verbo copulativo también usado para formar la voz pasiva.

Historia 
 Los seres, pueblo antiguo del Asia Central y de China occidental.

Religión 
 Ser supremo, una forma de describir a Dios en las religiones monoteístas.

Sociedad y cultura 
 La revista nicaragüense SER.
 Cadena SER, emisora de radio española perteneciente al grupo PRISA.
 Ser, banda de rock instrumental, oriundos de Mendoza, Argentina.
 SER, una marca

Tecnología 
 El servidor de telefonía IP SER (Sip Express Router).

Transporte 
 Servicio de Estacionamiento Regulado, nombre que recibe la Ordenanza Reguladora de Aparcamiento en Madrid.

Enlaces externos

Referencias